No, NO, no  of

Afkortingen en codes
No kan verwijzen naar:
 nummer, afgekort № of No., van het Franse numéro
 nobelium, een scheikundig element met symbool No

NO kan verwijzen naar
 stikstofmonoxide, een gas met de chemische formule NO
 noordoost, afgekort NO (ook: no), een windstreek
 New Orleans, afgekort NO
 Neos met IATA-code NO, een Italiaanse luchtvaartmaatschappij uit Milaan
 Normaal Open (NO), een aanduiding voor een maakcontact van een relais of schakelaar
 Noorwegen, met ISO-landcode NO
 Nederlandsche Omroep, een Nederlandse radio-omroep ten tijde van de Tweede Wereldoorlog

no kan verwijzen naar
 .no, het achtervoegsel van domeinen van websites uit Noorwegen
 Het Noors, een Scandinavische taal met ISO-taalcode no

Woorden en namen
 No-spel of No-toneel, ook wel no of nô of noh, een Japanse vorm van muzikaal drama
 No (film), een Chileense film uit 2012 geregisseerd door Pablo Larraín
 No (meer), een meer in Soedan
 No (kana), een Japans schriftteken in kana (Japanse schriftsystemen)
 Nô Pintcha, een Kaapverdische voetbalclub
 Thebe (Egypte) wordt in oudere Bijbelvertalingen aangeduid als No
 No (plaats), een plaats in de Deense regio Midden-Jutland, gemeente Ringkøbing-Skjern
No (parochie), de parochie met deze plaats als kerngebied
 No (Meghan Trainor), een single uit 2016
 NO (Paul Vendel), kunstwerk van Paul Vendel, Waterspiegelplein, Amsterdam-West

Zie ook 
 Dr. No (doorverwijspagina)
 No No No (doorverwijspagina)